Really Simple Discovery
 Record Store Day
 Reichssicherheitsdienst
 Relatieve standaarddeviatie
 Servische dinar
 Roosendaal